GOC steht als Abkürzung für:

 Sektion Gay Outdoor Club des Deutschen Alpenvereins
 General Officer Commanding, militärischer Titel in der British Army
 General Operator’s Certificate, allgemein gültiges Funkbetriebszeugnis
 German Open Championships, jährliches Großturnier beim Tanzsport
 GOC (Programmiersprache), C-ähnliche Programmiersprache
 Kirche der wahren orthodoxen Christen Griechenlands (Zeloten)

goc steht für:
 Gorakor (ISO-639-3-Code), Dialekt von Mumeng, eine der Ozeanischen Sprachen

Goc ist der Familienname folgender Personen:
 Marcel Goc (* 1983), deutscher Eishockeyspieler
 Nikolai Goc (* 1986), deutscher Eishockeyspieler
 Sascha Goc (* 1979), deutscher Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Gock
 Gog
 Gok

Abkürzung